De  Saab Sonett is een auto geproduceerd door Saab. Er waren 3 verschillende typen:
 Saab Sonett I
 Saab Sonett II
 Saab Sonett III